Несміт, Нейсміт () — прізвище шотландського походження.

 Майкл Несміт — учасник гурту The Monkees
 Джеймс Несміт (1808–1890) — шотландський астроном і інженер.
 Олександр Нейсміт (1758–1840) — шотландський художник.

Географія 
 Нейсміт (США) — невключена територія в США.

Астрономія 
 Несміт (місячний кратер) — кратер на Місяці

Шотландські прізвища